de Hooch ist der Familienname folgender Personen:
 David de Hooch, niederländischer Maler
 Horatius de Hooch, niederländischer Maler
 Pieter de Hooch (1629–1684), niederländischer Maler

Hooch ist der Name folgender fiktiven Figuren:
 Hooch, Hund im Film Scott & Huutsch